Наранхалито има више значења:

 Наранхалито (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхалито (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику